Международный аэропорт имени Густаво Рохаса Пинилья (),  — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Сан-Андрес (департамент Сан-Андрес-и-Провиденсия, Колумбия). Основная воздушная гавань острова Сан-Андрес.

Аэропорт обслуживает регулярные внутренние и международные маршруты, а также чартерные рейсы из Европы и Северной Америки.

Общие сведения 
Порт получил своё официальное название в честь колумбийского политика и военного Густаво Рохаса Пинилья, который в середине 1950-х годов распорядился построить этот аэропорт.

Международный аэропорт имени Густаво Рохаса Пинилья занимает седьмое место среди всех коммерческих аэропортов Колумбии по объёму пассажирского потока. Основную часть трафика составляют туристы с материковой части страны. Большинство же туристов из-за рубежа сначала прибывают в один из основных аэропортов Колумбии или Панамы (Богота, Медельин, Кали, Картахена, Барранкилья), а затем наземным или водным транспортом добираются до острова Сан-Андрес.

Авиакомпании и пункты назначения

Авиапроисшествия 
 16 августа 2010 года. Самолёт Boeing 737-73V (регистрационный HK-4682) авиакомпании AIRES выполнял рейс 8250 по маршруту международный аэропорт Эль-Дорадо — международный аэропорт имени Густаво Рохаса Пинилья. При совершении посадки в аэропорту назначения в условиях сильной штормовой погоды лайнер приземлился до взлётно-посадочной полосы и разломился на три части. Из 116 человек на борту самолёта погибли двое, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Примечания

Ссылки 
 World Aero Data
 Aerocivil
 
 
 

Аэропорты Колумбии, названные в честь людей